Anthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Anthofer, Zinn- und Glockengießer aus Wien
 Oliver Anthofer (* 1967), ehemaliger österreichischer Winter-Behindertensportler